Melitene (griechisch ) bezeichnet:

 ein späthethitisches Fürstentum, siehe Melid
 eine antike Stadt in Kappadokien, das heutige Malatya
 auf Bischofssitze in dieser Stadt zurückgehende Titularbistümer, siehe 
 Titularerzbistum Melitene und 
 Titularbistum Melitene degli Armeni
 die Schlacht bei Melitene